Farnace steht für:

 Farnace (Lucchini), vielfach vertontes Libretto von Antonio Maria Lucchini (1724)
 Farnace (Opernstoff), Libretti für Opern um König Pharnakes II.
 Farnace (Vivaldi), Oper von Antonio Vivaldi (1727)